Flines peut désigner deux communes du département du Nord
Flines-lès-Mortagne
Flines-lez-Raches 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France